De brug van San Luis Rey, een roman uit 1927 van Thornton Wilder
The Bridge of San Luis Rey (1929), een film van Charles Brabin
The Bridge of San Luis Rey (1944), een film van Rowland V. Lee
The Bridge of San Luis Rey (2004), een film van Mary McGuckian